Hedegårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hedegårde (Als Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Als Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Hedegårde (Bislev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bislev Sogn, Aalborg Kommune
 Hedegårde (Finderup Sogn) – en bebyggelse i Finderup Sogn, Kalundborg Kommune
 Hedegårde (Horsens Sogn) – en bebyggelse i Horsens Sogn, Aalborg Kommune
 Hedegårde (Jørsby Sogn) – en bebyggelse i Jørsby Sogn, Morsø Kommune
 Hedegårde (Kvols Sogn) – en bebyggelse i Kvols Sogn, Viborg Kommune
 Hedegårde (Oudrup Sogn) – en bebyggelse i Oudrup Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Hedegårde (Rostrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rostrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Hedegårde (Ræhr Sogn) – en bebyggelse i Ræhr Sogn, Thisted Kommune
 Hedegårde (Søby Sogn) – en bebyggelse i Søby Sogn, Favrskov Kommune
 Hedegårde (Sønder Tranders Sogn) – en bebyggelse i Sønder Tranders Sogn, Aalborg Kommune
 Hedegårde (Thise Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thise Sogn, Skive Kommune
 Hedegårde (Tinglev Sogn) – en bebyggelse i Tinglev Sogn, Aabenraa Kommune
 Hedegårde (Vester Alling Sogn) – en bebyggelse i Vester Alling Sogn, Norddjurs Kommune
 Hedegårde (Ørum Sogn) – en bebyggelse i Ørum Sogn, Thisted Kommune